Ван Жуй (; ) — китайская кёрлингистка.

В составе женской сборной Китая участница . В составе смешанной парной сборной Китая участница зимних Олимпийских игр 2018 года.

Достижения 
 : золото (), бронза (, ).
 Зимние Азиатские игры: золото (2017).
 : серебро (), бронза ()
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: серебро (2014, 2015), бронза (2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2018
 
 Профиль на сайте Curling World Cup

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Азиатских игр по кёрлингу